Два попередні чемпіонати Франції виграли Кевін Кравіц та Андреас Міс, але Міс не зміг грати цього року через травму. Кравіц утворив пару з Горія Текеу.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Посилання
Основна сітка 

French Open - Doubles
Men's Doubles